Tagił – rzeka
 Niżny Tagił
 Wierchnyj Tagił